Simplot steht für:

 John Simplot (1909–2008), US-amerikanischer Unternehmer der Lebensmittelindustrie
 J.R. Simplot Company, US-amerikanisches Agrarunternehmen